Минаре́т (, мана́ра — «маяк»), ми‘зана () или са́ума’а () — в архитектуре ислама башня (круглая, квадратная или многогранная в сечении), с которой муэдзин призывает верующих на молитву. Минарет ставится рядом с мечетью или включается в её композицию. Ранние минареты часто имели винтовую лестницу или пандус снаружи (спиралевидные минареты), в поздних — внутри башни.

Различаются два основных типа минаретов: четырёхгранные (Северная Африка) и круглоствольные (Ближний и Средний Восток). Минареты украшались узорной кирпичной кладкой, резьбой, глазурованной керамикой, опоясывавшими минарет ажурными балконами (, также шурфэ, шурфе), где и находились призывавшие к молитве муэдзины.

Малые мечети обычно имеют один минарет (или не имеют вообще), средние — два; в больших султанских мечетях в Стамбуле было от четырех до шести минаретов. Самое большое количество минаретов, десять, у мечети пророка в Медине.

В настоящее время муэдзин уже не поднимается на минарет, а его голос транслируется установленными на минарете (обычно четырьмя) громкоговорителями.

Запрет минаретов 

30 ноября 2009 года в ходе всенародного референдума граждане Швейцарии одобрили запрет на строительство минаретов.

Галерея

См. также 

 Муэдзин
 Кампанила

Примечания

Литература

Ссылки 

 Минарет — статья в «Архитектурном словаре»

Архитектура мечети